Vittinghoff steht für:
 Haus Vittinghoff, eine Burg in Essen-Stadtwald; Stammsitz des Adelsgeschlechts Vietinghof (auch Vietinghoff)
 Vittinghoff, ein westfälisches Uradelsgeschlecht der Grafschaft Mark, siehe Vietinghoff (Adelsgeschlecht)
 Vittinghoff-Siedlung, eine Arbeitersiedlung in Gelsenkirchen, Bestandteil der Route der Industriekultur

Vittinghoff ist der Familienname folgender Personen:
 Bernd Vittinghoff (* 1955), deutscher Fußballspieler
 Felix von Vittinghoff-Schell (1910–1992), deutscher Politiker (CDU), MdB
 Friedrich Vittinghoff (1910–1999), deutscher Althistoriker
 Friedrich von Vittinghoff (1874–1959), deutscher Adliger und Politiker
 Karl Vittinghoff (1899–1976), deutscher Politiker (SPD), MdHB
 Karl von Vittinghoff (1772–1826), deutscher Maler und Radierer sowie Direktor der Paar'schen Sammlung
 Kurt Vittinghoff (1928–2011), deutscher Politiker und Gewerkschaftsfunktionär
 Maximilian Friedrich von Vittinghoff (1779–1835), Bürgermeister von Steele

Siehe auch:
 Vietinghoff
 Wittinghof
 Vittinghoff gen. Schell